San Juan de la Nava kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Juan de la Nava (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 San Juan de la Nava (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar